aussieBum is een Australische zwembroekfabrikant voor mannen. In de afgelopen jaren heeft aussieBum haar productlijn met ondergoed en kleding uitgebreid.

Reclame 
AussieBum promoot haar producten op niet-traditionele plaatsen op het internet; zoals blogs, de profielensite MySpace en op de online community Second Life. De Australische cultuur, die op sommige plaatsten ter wereld een bepaald aanzien heeft, wordt ook gebruikt in de reclames.

De Wonderjock 
In november 2006 werd de Wonderjock gelanceerd in de ondergoedcollectie. Wonderjocks zijn ontworpen om de activa van de man te "heffen" en te "verbeteren". 50.000 stuks van het nieuwe ondergoed werden verkocht in de eerste zeven dagen na de start van de verkoop. De naam werd gekozen als een woordspeling op de populaire lijn van Wonderbra push-upbeha. In mei 2007 heeft de onderneming de Wonderjocktechnologie ook gelanceerd in haar collectie van zwemkleding.

Collectie 
De aussieBum ondergoedcollectie beslaat (meer dan) 35 lijnen bestaande uit verschillende kleuren en modellen.

De collectie zwemkleding telt 34 lijnen (inclusief surfkleding. Excl. 29.).

Externe link
 Website van aussieBum

Kledingmerk
Ondergoedmerk
Australisch bedrijf
Economie in Sydney